De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Friesland, Groningen en het protestantse gedeelte van Zwitserland, waar men de eerste elf dagen van 1701 oversloeg.

Overgangskalender
1701
Geschiedenis van Friesland
Geschiedenis van Groningen (provincie)
Geschiedenis van Zwitserland